Odessa (stad), een havenstad in Oekraïne aan de Zwarte Zee
oblast Odessa, een oblast in het zuidwesten van Oekraïne, waarvan Odessa de hoofdstad is
ODESSA, een vermoede geheime organisatie van oud-SS'ers die nazi-oorlogsmisdadigers hielp te vluchten na de Tweede Wereldoorlog
Odessa (album), een muziekalbum van de Bee Gees

Plaatsen in de Verenigde Staten van Amerika:
 Odessa (Delaware)
 Odessa (Florida)
 Odessa (Minnesota)
 Odessa (Missouri)
 Odessa (Nebraska)
 Odessa (New York)
 Odessa (Texas)
 Odessa (Washington)
 Odessa Township

Geografie in Canada:
 Odessa Lake, een meer in Ontario
 Odessa (Ontario), een plaats ten zuidwesten van Odessa Lake
 Odessa (Saskatchewan), een plaats in de staat Saskatchewan